Wahlströms syfta på:

 B. Wahlströms bokförlag – ett svenskt bokförlag grundadt 1911 av Birger Wahlström
 Wahlström & Widstrand – ett allmänutgivande förlag, bildat 1884 av Per Karl Wahlström och Wilhelm Widstrand 
Wahlströms (musikgrupp) – ett svenskt dansband
Wahlströms läkarromaner – en romanserie utgiven av B. Wahlströms bokförlag